Плюмбум: 
 То же, что свинец () — химический элемент
 «Плюмбум, или Опасная игра» — советский художественный фильм Вадима Абдрашитова (1986).